Juana Holland, nació en el año 1380, siendo la cuarta de los 7 hijos de Tomás Holland, conde de Kent -hijo del primer matrimonio de Juana de Kent-, y de Alicia FitzAlan -bisnieta del rey Enrique III de Inglaterra por línea de su madre, Leonor de Lancaster.

Se casó el 24 de noviembre de 1393, a los 13 años de edad, con Edmundo de Langley, cuarto hijo del rey Eduardo III de Inglaterra.

Muerto su esposo (1 de agosto de 1402), contrae su segundo casamiento, el 26 de marzo de 1406, con Guillermo Willoughby, Lord de Eresby, el cual falleció en la ciudad de Edgefield, el 4 de diciembre de 1409, después de tres años de unión.

El 6 de septiembre de 1410 contrae su tercer matrimonio, con Enrique Le Scrope, Lord de Masham, que fue ejecutado en Southampton el 5 de agosto de 1415. Pocas semanas más tarde, se casa por cuarta y última vez, con Enrique Bromflete, barón de Vessy. Tanto de este matrimonio como de los anteriores no tuvo descendencia.

Murió el 12 de abril de 1434, a los 54 años de edad.

Ascendencia 

Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Miembros de la Orden de la Jarretera
Duquesas inglesas por matrimonio
Duquesas de York
Inglesas del siglo XIV
Inglesas del siglo XV